Azinhaga (do árabe الزنقة, al-zanaqa, com o significado de «arruamento estreito»), pode designar o seguinte:
 Azinhaga - freguesia portuguesa do concelho da Golegã
 Azinhaga - recorrente na toponínima urbana de Lisboa

Desambiguação